Mannequin (pel·lícula de 1926), pel·lícula muda dirigida per James Cruze
 Mannequin (pel·lícula de 1937), protagonitzada per Joan Crawford i Spencer Tracy
 Mannequin (pel·lícula de 1987), en català Maniquí (pel·lícula), protagonitzada per Andrew McCarthy i Kim Cattrall